Robert Anderson peut désigner :
  (deuxième partie du ), mathématicien britannique ;
  (1750-1830), éditeur écossais ;
 Robert Anderson (1805-1871), officier américain, commandant lors de la guerre de Sécession ;
  (1835-1888), brigadier général des États confédérés d'Amérique ;
 Robert Anderson (1841-1918), officier de police de Scotland Yard ;
  (1865-1940), général australien de la première guerre mondiale ;
 Robert van Vleck Anderson (1884-1949), géologue américain ;
 Robert Anderson (1890-1963), acteur américain d'origine danoise ;
  (1900-1979), joueur australien de rugby à XV ;
 Robert Anderson (1917-2009), scénariste américain ;
 Robert Anderson (1920-1996), acteur américain ;
 Robert Anderson, réalisateur canadien ;
 Robert Anderson, animateur 3D et directeur de la photographie de la société d'animation Pixar ;
 Robert B. Anderson (1910-1989), homme politique américain (secrétaire du Trésor de 1957 à 1961) ;
 Robert J. Anderson, dit Bobby Anderson  (1933-2008), acteur, directeur de production et producteur américain ;
 Robert Rowand Anderson (1834-1921), architecte écossais.